Armia Krajowa – siły zbrojne polskiego podziemia w trakcie II wojny światowej
 Afrika Korps – niemiecki korpus ekspedycyjny w północnej Afryce
 Alaska – pełny spis dwuliterowych skrótów nazw stanów USA znajduje się w artykule Podział terytorialny Stanów Zjednoczonych
 automat Kałasznikowa – rosyjski karabin automatyczny konstrukcji Michaiła T. Kałasznikowa
 Akademia Krakowska – pierwsza polska wyższa uczelnia powstała w 1364 roku
 Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 Akcja Katolicka – ruch świeckich w Kościele katolickim
 Aktuelle Kamera – niemiecki program informacyjny
 AK – Knight of Order of Australia, najwyższe cywilne odznaczenia Australii

Zobacz też 
 Afrika Korps